Ordet  recipient er en modtager. 

I miljøsammenhæng et  naturområde der modtager  spildevand. Recipienten kan være havet, en flod eller en sø. Spildevand kan undergå en rensning i et rensningsanlæg forud for udledningen.
  Indenfor medicin er recipienten et individ eller en del deraf hvortil f.eks. et organ, et æg eller et gen overføres til.

Eksterne henvisninger 
Ordbog over det danske sprog

Spildevand
Ord og vendinger